Алекса́ндр Мяснико́в: Мясников, Александр Иванович (род. 1959) — советский хоккеист на траве.
 
 Мясников, Александр Павлович (1913—1941) — красноармеец, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Мясников, Александр Сергеевич (1913—1982) — советский литературовед, профессор АОН при ЦК КПСС.
 Мясников, Александр Сергеевич (1925—1943) — Герой Советского Союза (1943, посмертно).
 Мясников, Александр Фёдорович (1886—1925) — революционер, партийный и государственный деятель, один из руководителей установления советской власти в Белоруссии.